Albrecht Frederik van Brandenburg (1672-1731)
 Albrecht Frederik van Brandenburg (1582-1600)